Manuel de León puede hacer referencia a:

Manuel de León, escritor e historiador evangélico;
Manuel de León Marchante, poeta y dramaturgo español del siglo XVII; o
Manuel de León Rodríguez, matemático español (1953-)